Jakob Bruderer ist der Name folgender Personen:

* Jakob Bruderer (Politiker, 1821) (1821–1884), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Jakob Bruderer (Politiker, 1890) (1890–1966), Schweizer Politiker, Nationalrat